The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, traducida a veces como Guía del autoestopista galáctico o como Guía del viajero intergaláctico, puede referirse a:

 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (ficción), guía ficticia para viajes espaciales; 
 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (comedia radiofónica), comedia radiofónica comenzada a transmitir por la BBC en 1978; 
 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (serie de televisión), serie de televisión de 1981; 
 Guía del autoestopista galáctico (libro) (título original The Hitchhiker's Guide to the Galaxy), novela de 1979 de Douglas Adams; 
 Guía del autoestopista galáctico (serie), serie de novelas de Douglas Adams; o
 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (película), película de 2005 traducida al español como Guía del autoestopista galáctico o como Guía del viajero intergaláctico.